Die Hintereisspitzen sind drei Gipfel in den Ötztaler Alpen:

 Vordere Hintereisspitze, 
 Mittlere Hintereisspitze, 
 Hintere Hintereisspitze,